Поланд — фамилия. Известные носители:
 Поланд, Джордж — валлийский футболист.
 Поланд, Крис — американский музыкант.

Другое 
 Поланд — английское название Польши ()